S13 puede referirse a:
 S-13, una de las Anexo:Frases S de medidas de seguridad con productos químicos, que significa Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos..
 S/2004 S 13, un satélite natural de Saturno.
 SPAD S.XIII, un caza monoplaza de la Primera Guerra Mundial.
 Nissan Silvia S13, un automóvil deportivo.
 S13, código de la Estación Iyoizushi.
S13 (clasificación), clasificación de natación para discapacidades.